Dit is een lijst van planetoïden 8801-8900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 17 januari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (8801) Nugent || 1981 EQ29 || 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8802) Negley || 1981 EW31 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8803) Kolyer || 1981 EL34 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (8804) Eliason || 1981 JB2 || 5 mei 1981 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (8805) Petrpetrov || 1981 UM11 || 22 oktober 1981 || N. S. Chernykh
|-
| (8806) Fetisov || 1981 UU11 || 22 oktober 1981 || N. S. Chernykh
|-
| (8807) Schenk || 1981 UD23 || 24 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (8808) Luhmann || 1981 UH28 || 24 oktober 1981 || S. J. Bus
|-
| (8809) Roversimonaco || 1981 WE1 || 24 november 1981 || E. Bowell
|-
| (8810) Johnmcfarland || 1982 JM1 || 15 mei 1982 || E. F. Helin, E. M. Shoemaker
|-
| (8811) Waltherschmadel || 1982 UX5 || 20 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (8812) Kravtsov || 1982 UY6 || 20 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (8813) Leviathan || 1983 WF1 || 29 november 1983 || E. Bowell
|-
| (8814) Rosseven || 1983 XG || 1 december 1983 || E. Bowell
|-
| (8815) Deanregas || 1984 DR || 23 februari 1984 || H. Debehogne
|-
| (8816) Gamow || 1984 YN1 || 17 december 1984 || L. G. Karachkina
|-
| (8817) Roytraver || 1985 JU1 || 13 mei 1985 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (8818) Hermannbondi || 1985 RW2 || 5 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (8819) Chrisbondi || 1985 RR4 || 14 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (8820) Anjandersen || 1985 VG || 14 november 1985 || P. Jensen
|-
| (8821) - || 1987 DP6 || 23 februari 1987 || H. Debehogne
|-
| (8822) Shuryanka || 1987 RQ2 || 1 september 1987 || L. G. Karachkina
|-
| (8823) - || 1987 WS3 || 24 november 1987 || S. W. McDonald
|-
| (8824) Genta || 1988 BH || 18 januari 1988 || M. Matsuyama, K. Watanabe
|-
| (8825) - || 1988 MF || 16 juni 1988 || E. F. Helin
|-
| (8826) Corneville || 1988 PZ1 || 13 augustus 1988 || E. W. Elst
|-
| (8827) Kollwitz || 1988 PO2 || 13 augustus 1988 || F. Börngen
|-
| (8828) - || 1988 RC7 || 10 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (8829) Buczkowski || 1988 RV10 || 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (8830) - || 1988 VZ || 7 november 1988 || Y. Kushida, M. Inoue
|-
| (8831) Brändström || 1989 CO5 || 2 februari 1989 || F. Börngen
|-
| (8832) Altenrath || 1989 EC3 || 2 maart 1989 || E. W. Elst
|-
| (8833) Acer || 1989 RW || 3 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (8834) Anacardium || 1989 SX2 || 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (8835) Annona || 1989 SA3 || 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (8836) Aquifolium || 1989 SU3 || 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (8837) London || 1989 TF4 || 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (8838) - || 1989 UW2 || 29 oktober 1989 || T. Hioki, N. Kawasato
|-
| (8839) Novichkova || 1989 UB8 || 24 oktober 1989 || L. I. Chernykh
|-
| (8840) - || 1989 WT || 20 november 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8841) - || 1990 EA7 || 2 maart 1990 || H. Debehogne
|-
| (8842) Bennetmcinnes || 1990 KF || 20 mei 1990 || R. H. McNaught
|-
| (8843) - || 1990 OH || 22 juli 1990 || E. F. Helin
|-
| (8844) - || 1990 QR2 || 24 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (8845) - || 1990 RD || 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (8846) - || 1990 RK7 || 13 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (8847) Huch || 1990 TO3 || 12 oktober 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (8848) - || 1990 VK1 || 12 november 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8849) Brighton || 1990 VZ4 || 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (8850) Bignonia || 1990 VQ6 || 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (8851) - || 1990 XB || 8 december 1990 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (8852) Buxus || 1991 GG6 || 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (8853) Gerdlehmann || 1991 GC10 || 9 april 1991 || F. Börngen
|-
| (8854) - || 1991 HC || 16 april 1991 || N. Kawasato
|-
| (8855) Miwa || 1991 JL || 3 mei 1991 || S. Otomo, O. Muramatsu
|-
| (8856) Celastrus || 1991 LH1 || 6 juni 1991 || E. W. Elst
|-
| (8857) Cercidiphyllum || 1991 PA7 || 6 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (8858) Cornus || 1991 PT7 || 6 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (8859) - || 1991 PQ11 || 9 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (8860) Rohloff || 1991 TE5 || 5 oktober 1991 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (8861) Jenskandler || 1991 TF7 || 3 oktober 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (8862) Takayukiota || 1991 UZ || 18 oktober 1991 || S. Otomo
|-
| (8863) - || 1991 UV2 || 31 oktober 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (8864) - || 1991 VU || 4 november 1991 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (8865) Yakiimo || 1992 AF || 1 januari 1992 || A. Natori, T. Urata
|-
| (8866) Tanegashima || 1992 BR || 26 januari 1992 || M. Mukai, M. Takeishi
|-
| (8867) Tubbiolo || 1992 BF4 || 29 januari 1992 || Spacewatch
|-
| (8868) Hjorter || 1992 EE7 || 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (8869) Olausgutho || 1992 EE11 || 6 maart 1992 || UESAC
|-
| (8870) von Zeipel || 1992 EQ11 || 6 maart 1992 || UESAC
|-
| (8871) Svanberg || 1992 EA22 || 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (8872) Ebenum || 1992 GA4 || 4 april 1992 || E. W. Elst
|-
| (8873) - || 1992 UM2 || 21 oktober 1992 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (8874) Showashinzan || 1992 UY3 || 26 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8875) Fernie || 1992 UP10 || 22 oktober 1992 || E. Bowell
|-
| (8876) - || 1992 WU3 || 23 november 1992 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (8877) Rentaro || 1993 BK2 || 19 januari 1993 || T. Seki
|-
| (8878) - || 1993 FN16 || 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (8879) - || 1993 FN20 || 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (8880) - || 1993 FT33 || 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (8881) Prialnik || 1993 FW36 || 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (8882) Sakaetamura || 1994 AP2 || 10 januari 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8883) Miyazakihayao || 1994 BS4 || 16 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (8884) - || 1994 CM2 || 12 februari 1994 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (8885) Sette || 1994 EL3 || 13 maart 1994 || M. Tombelli, V. Goretti
|-
| (8886) Elaeagnus || 1994 EG6 || 9 maart 1994 || E. W. Elst
|-
| (8887) Scheeres || 1994 LK1 || 9 juni 1994 || E. F. Helin
|-
| (8888) Tartaglia || 1994 NT1 || 8 juli 1994 || E. W. Elst
|-
| (8889) Mockturtle || 1994 OC || 31 juli 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (8890) Montaigne || 1994 PS37 || 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (8891) Irokawa || 1994 RC1 || 1 september 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (8892) Kakogawa || 1994 RC11 || 11 september 1994 || M. Sugano, T. Nomura
|-
| (8893) - || 1995 KZ || 23 mei 1995 || T. B. Spahr
|-
| (8894) - || 1995 PV || 2 augustus 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (8895) Nha || 1995 QN || 21 augustus 1995 || K. Watanabe
|-
| (8896) - || 1995 QG2 || 24 augustus 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (8897) Defelice || 1995 SX || 22 september 1995 || Stroncone
|-
| (8898) Linnaea || 1995 SL5 || 29 september 1995 || G. P. Emerson
|-
| (8899) Hughmiller || 1995 SX29 || 22 september 1995 || R. H. McNaught
|-
| (8900) AAVSO || 1995 UD2 || 24 oktober 1995 || D. di Cicco|}

Planetoïdenlijsten